Western Football League 1900–01 var den niende sæson af den engelske fodboldliga Western Football League. I forhold til sæsonen før var ligaen blevet udvidet fra 9 til 17 hold. Det betød at Divison 1 var blevet udvidet fra 4 til 9 hold, mens Division 2 blev udvidet fra 5 til 8 hold.

Resultater

Division 1 

Division 1 havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Portsmouth FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Division 2 

Division 2 blev spillet for ottende gang og havde deltagelse af otte hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Bristol East FC, som dermed vandt Division 2 for anden gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – Western League

Noter 

Sæsoner i Western Football League
Fodbold i 1900
Fodbold i 1901